Kočičí oko je zrakový orgán kočky. V přeneseném významu může tento termín označovat:
 Kočičí oko (mlhovina) – planetární mlhovina v souhvězdí Draka

odrůdy minerálů
 Kočičí oko (beryl) – odrůda berylu (křemičitan) s medovou barvou a přelévavým leskem
 Kočičí oko (křemen) – odrůda křemene (oxid) s přelévavým leskem